Paramekodon är ett släkte av kräftdjur. Paramekodon ingår i familjen Philomedidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musselkräftor
Paramekodon